Понуровский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Понуровский сельсовет — Стародубский район, Брянская область.
 Понуровский сельсовет — Ковернинский район, Нижегородская область.